Марш равенства может означать:
 Марш равенства — синоним гей-парада.
 Марш равенства в Москве, Россия.
  в Киеве, Украина.
  в Кракове, Польша.
  в Познани, Польша.

См. также 
  в Варшаве, Польша.